Рэйф Натаниел Туислтон-Уайкхем-Файнс (, МФА , MWCD /RĀF FĪNZ/, , Ипсуич, Суффолк, Великобритания) — английский актёр, продюсер, режиссёр, посол доброй воли ЮНИСЕФ. Обладатель кинопремии BAFTA и театральной премии «Тони», двукратный номинант на премию «Оскар», четырёхкратный номинант на премию Гильдии киноактёров США, пятикратный номинант на премию «Золотой глобус», номинант на премию «Эмми». Наиболее известен по ролям гауптштурмфюрера СС Амона Гёта в историческом эпике Стивена Спилберга «Список Шиндлера», графа Ласло Алмаши в романтической драме «Английский пациент» и лорда Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере, а также по фильмам «Красный дракон», «Залечь на дно в Брюгге», «Чтец», «007: Координаты «Скайфолл»», «007: Спектр» и «Отель „Гранд Будапешт“» и по роли Хитклифа в экранизации романа «Грозовой перевал».

Ранние годы и образование 
Рэйф — первенец в семье. Его мать  — писательница, отец  — фотограф (его же отцом был промышленник ). Его семья ведёт своё происхождение от норманнов. С 1973 года семья жила в Ирландии. Из его пяти братьев и сестёр практически все имеют отношение к кино: брат Джозеф исполнил роль Шекспира в оскароносной мелодраме «Влюблённый Шекспир» (1998); другой брат,  — композитор; сёстры  и Марта — кинорежиссёры (в фильме Марты «Онегин» Рэйф играл главную роль); а третий его брат, Джейкоб, занимается защитой окружающей среды. Также актёр Хиро Файнс-Тиффин (играл в «Гарри Поттере и Принце-полукровке» и прославившийся ролью Хардина Скотта в популярной мелодраме «После») приходится ему племянником, британский путешественник Ранульф Твислтон-Вайкхем-Файнс и писатель  приходятся Рэйфу и его братьям и сёстрам кузенами 3-й степени. В 8-м колене они родственны членам британской королевской семьи.

Актёрская карьера 

Обучался актёрскому мастерству в Королевской академии драматического искусства. Начинал свою карьеру в , с конца 1980-х годов играл в Королевском национальном театре. В 1988 году перешёл в труппу Королевского Шекспировского театра. Лауреат американских театральных премий «Тони». Номинировался на «Оскар» за роли в фильмах «Список Шиндлера» (1993) и «Английский пациент» (1996). В 1999 году сыграл Евгения Онегина в одноимённом британском фильме.

В 1997 году Рэйф Файнс сыграл роль Иванова в одноимённой пьесе А. П. Чехова в постановке лондонского театра Алмейда. Файнс играл сломленного и близкого к помешательству человека необыкновенно убедительно. В том же году на гастролях в России он сыграл Иванова на исторической сцене «Малого театра» в Москве.

В 2005 году Файнс снялся в фильме Фернанду Мейреллиш «Преданный садовник» вместе с Рейчел Вайс. Действие фильма происходит в Кении. Он получил признание критиков и номинацию на премию Британской киноакадемии в категории «Лучший актёр». Ситуация повлияла на актеров и съемочную группу до такой степени, что они создали Фонд преданного садовника, чтобы обеспечить базовое образование для детей из этих деревень. Файнс является покровителем благотворительной организации. Файнс также является покровителем Фестиваля школ Шекспира, благотворительной организации, которая позволяет школьникам по всей Великобритании исполнять Шекспира в профессиональных театрах. В том же году Файнс озвучил лорда Виктора Квотермейна в анимационной комедии «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня».

Файнс получил всемирную известность благодаря роли Волан-де-Морта, антагониста во франшизе о Гарри Поттере. Его первое появление состоялось в 2005 году в фантастическом фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Он вернулся к роли в трех других фильмах серии: «Гарри Поттер и Орден Феникса», а также «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». В интервью журналу Empire Файнс сказал, что его изображение Волан-де-Морта было инстинктивным и интуитивным.

В 2006 году он вернулся на сцену в «Целителе веры» вместе с Ианом Макдермидом. В 2008 году он сыграл герцога Девонширского в фильме «Герцогиня», а также сыграл главного героя в «Чтеце», адаптированном по одноименному роману. В том же году он также появился в черном комедийном криминальном триллере Мартина Макдонаха «Залечь на дно в Брюгге» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном в главных ролях. В феврале 2009 года Файнс был специальным гостем Белградского кинофестиваля FEST. Он снял свою версию шекспировского «Кориолана» в Белграде. Файнс воссоединился с Кэтрин Бигелоу в фильме о войне в Ираке «Повелитель бури», выпущенном в 2009 году. Ранее они работали вместе в «Странных днях».

В 2011 году стал председателем жюри V Международного кинофестиваля им. А. Тарковского «Зеркало» в Иванове.

В 2014 году исполнил роль всюду поспевающего портье крупной гостиницы в комедии Уэса Андерсона «Отель „Гранд Будапешт“». Эта актёрская работа Файнса была отмечена высочайшими оценками мировой кинопрессы и множеством наград, в том числе номинациями на премии BAFTA и «Золотой глобус».

В 2020 году Файнс озвучил тигра в семейном приключенческом фантастическом фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». В том же году он появился в пьесе Дэвида Хэйра "Победи дьявола" в театре Бридж в Лондоне, а затем в киноверсии пьесы 2021 года. Также в 2021 году он снялся в британском драматическом фильме «Раскопки». Фильм получил положительные отзывы критиков, которые высоко оценили его роль в фильме. Позже, в 2021 году, Файнс также сыграет в картинах «King’s Man: Начало» и «Не время умирать».

Общественная деятельность
Файнс является послом ЮНИСЕФ в Великобритании и работал в Индии, Киргизии, Уганде и Румынии. Он также является членом канадской благотворительной организации «Артисты против расизма».

В 2022 году предоставил лот для благотворительного аукциона в помощь гражданам, преследуемым по статьям уголовного кодекса России о дискредитации действий российской армии и распространении фейков о ней.

Личная жизнь 

Он познакомился с английской актрисой Алекс Кингстон, когда они оба были студентами Королевской академии драматического искусства. После десяти лет знакомства они поженились в 1993 году и развелись в 1997 году после его романа с Франческой Аннис, которая была на 18 лет старше него. Аннис и Файнс объявили о своем расставании 7 февраля 2006 года, после 11 лет совместной жизни, из-за романа Файнса с румынской певицей Корнелией Крисан.

7 сентября 2017 года Файнсу было выдано сербское гражданство из-за его работы в стране. Решение было подписано премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

Файнс немного говорит по-русски, что позволило ему сыграть Александра Пушкина в фильме «Нуреев. Белый ворон».

В 2007 году Файнс был замешан в скандале после секса со стюардессой Qantas на рейсе из Сиднея в Бомбей. После первоначальных опровержений было установлено, что они занимались сексом в туалете самолета. Стюардесса была уволена из Qantas.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Награды и номинации

Примечания 

Лауреаты European Film Awards
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в пьесе
Послы доброй воли ЮНИСЕФ
Файнс
Киноактёры Великобритании
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшему актёру
Лауреаты премии Ричарда Харриса за актёрский вклад в британский кинематограф